Епеньє́-ле-Буа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 200 км на південний захід від Парижа, 95 км на південний захід від Орлеана, 35 км на схід від Тура.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 181 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 417,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Епеньє-ле-Буа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Епеньє-ле-Буа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр і Луара